Emma Twigg (née en 1987), rameuse d'aviron néo-zélandaise.
 Ena Twigg (1914-1984), méduim britannique.
 Gary Twigg (né en 1984), footballeur écossais.
 Georgie Twigg (née en 1990), joueuse britannique de hockey sur gazon.
 Rebecca Twigg (née en 1963), coureuse cycliste américaine.
  (1883–1950), artiste néo-zélandais.

Voir aussi 
 Twig